Николай Романченко:
 Романченко, Николай Захарович (1921—1991) — украинский советский поэт, писатель, журналист.
 Романченко, Николай Иванович (1918—?) — Герой Социалистического Труда.